Frigate Bird foi um teste termonuclear conduzido pelos Estados Unidos da América, detonado em 6 de maio de 1962 no Oceano Pacifico durante as operações Dominic 1 e 2 com o objetivo de retirar as dúvidas sobre os mísseis do pais, porem a ogiva usada foi modificada antes do teste, ele foi implantado em um míssil Polaris, rendeu 600 quilotons de TNT, a ogiva usada foi um W47, mais precisamente W47 Y1.

Ver também 
 Yoke
 Item
 W47
 Ivy King

Testes de armas nucleares dos Estados Unidos
Testes de armas nucleares exoatmosféricos
Projetos militares dos Estados Unidos
Nomes de código